Балдаев — бурятская фамилия. Известные носители:

 Балдаев, Виктор Геннадьевич (род. 1995) — российский хоккеист.
 Балдаев, Данциг Сергеевич (1925—2005) — ветеран МВД, собиратель тюремного фольклора.
 Балдаев, Михаил Лазаревич (1931—2020) — советский и российский дирижёр, главный дирижёр Бурятского театра оперы и балета, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2007).
 Балдаев, Сергей Петрович (1889—1979) — советский бурятский писатель, фольклорист, этнограф, драматург.
 Балдаев, Филипп Ильич (1909—1982) — художник, этнограф, детский писатель, поэт, журналист.
 Балдаев, Христофор Фокеевич (род. 1927) — учёный-биолог.

 Балдаева, Лидия Батуевна (1939—2018) — советский и российский хореограф, основательница и художественный руководитель ансамбля танца народов Крайнего Севера «Энэр» (1980—2015), заслуженный работник культуры РСФСР.